Manginella är ett släkte av svampar. Manginella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Manginella